As provas de Tiro com arco individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014 decorreram de 22 a 25 de Agosto de 2014 na Base de Treinos de Desportos de Fangshan em Nanquim, China. A chinesa Li Jiaman sagrou-se campeã Olímpico, Melanie Gaubil da França foi medalha de Prata, e Lee Eun-gyeong da Coreia do Sul conquistou o Bronze.

Ronda de classificação

Rondas a eliminar

Finais

Metade superior

Secção 1

Secção 2

Metade inferior

Secção 3

Secção 4

Referências 

Eventos de tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
2014 no tiro com arco